Rusterholz ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Rusterholz (1869–1921), Schweizer Tierarzt und Hochschullehrer an der Universität Zürich, Erstbeschreiber des Rusterholz-Sohlengeschwürs beim Rind
 Hans Rusterholz (1931–2015), Schweizer Architekt 
 Heinrich Rusterholz (* 1934), Schweizer evangelischer Theologe  
 Kurt Rusterholz (* 1927), Schweizer Ringer
 Mathias Rusterholz (* 1971), Schweizer Leichtathlet
 Peter Rusterholz (* 1934), Schweizer Philologe